Зінчук — українське та українського походження прізвище.

Особи 
 Зінчук Тихон — Командир бригади ВО «Тури» куреня «Кубіка» у 1944-45 рр.
 Зінчук Віктор Іванович — російський гітарист-віртуоз
 Зінчук Микола Антонович (1925—2012) — український фольклорист, казкар, педагог
 Зінчук Микола Миколайович — радянський і російський геохімік
 Зінчук Микола Пилипович (1928—2014) — директор ДП ДГ «Тучинське» (1971—2011 рр.), депутат Рівненської обласної ради, член Політради Народної Партії, Почесний академік Національної академії аграрних наук України
 Зінчук Станіслав Сергійович (1939—2010) — український поет, публіцист